Traupel ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Traupel (1914–1998), Schweizer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer 
 Wilhelm Traupel (1891–1946), deutscher Manager, Nationalsozialist und SS-Führer